Nishinoshima peut désigner plusieurs lieux au Japon :
 l'île Nishino dans l'archipel d'Ogasawara ;
 l'île Nishino dans l'archipel d'Oki ;
 le bourg de Nishinoshima dans la préfecture de Shimane.